Csehország
 Podhoří, Cheb településrésze a Chebi járásban
 Podhoří, egykori település Hory területén a Karlovy Vary-i járásban
 Podhoří, Lipník nad Bečvou településrésze a Přerovi járásban
 Podhoří, Troja településrésze Prága területén
 Podhoří, Zlín településrésze a Zlíni járásban
 Podhoří, egykori település Všebořice területén az Ústí nad Labem-i járásban
 Podhoří, Sedlec-Prčice településrésze a Příbrami járásban